Artefatto – disturbo in un segnale o in un'immagine.
 Artefatto di compressione – effetto di disturbo su un'immagine derivante da una compressione dei dati "lossy", che comporta perdite di informazioni.
 Artefatto – documentazione informatica;
 Artefatti cognitivi – concetto introdotto da Seymour Papert.